El término Landtag puede referirse a:
 Landtag, parlamento regional en la mayoría de estados federales de Alemania.
 Landtag, parlamento regional en la mayoría de estados federales de Austria.
 Landtag, órgano legislativo nacional de Liechtenstein.